Elise Mertens era la detentrice del titolo e lo ha difeso con successo sconfiggendo in finale Mihaela Buzărnescu con il punteggio di 6–1, 4–6, 6–3.

Teste di serie 

  Zhang Shuai (secondo turno)
  Elise Mertens (campionessa)
  Sorana Cîrstea (primo turno)
  Alizé Cornet (primo turno)

 Lesja Curenko (semifinali)
 Irina-Camelia Begu (primo turno)
 Tatjana Maria (primo turno)
 Kateřina Siniaková (primo turno)

Wildcard 

  Eugenie Bouchard (primo turno)
  Lizette Cabrera (primo turno)

 Jaimee Fourlis (secondo turno)

Qualificate 

  Heather Watson (semifinali)
  Kirsten Flipkens (secondo turno, ritirata)
  Alison Van Uytvanck (primo turno)

 Monica Niculescu (quarti di finale, ritirata) 
 Nina Stojanović (primo turno)
 Kurumi Nara (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Hobart International 2018